Courchene est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, chef autochtone au Canada
 (né en 1940), économiste et professeur canadien

Voir aussi

Homonymie de patronyme